Чеширский Кот (, также Масленичный Кот в переводе В. Набокова) — персонаж книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Постоянно улыбающийся кот, умеющий по собственному желанию телепортироваться, быстро исчезать или, наоборот, постепенно растворяться в воздухе, оставляя на прощанье лишь улыбку.

«Видала я котов без улыбок. Но улыбку без кота!..»

Занимает Алису не только забавляющими её разговорами, но и порой чересчур досаждающими философскими измышлениями. Единственный персонаж, являющийся «земляком» автора — уроженца графства Чешир (Честершир).

Происхождение образа 
В первоначальном варианте книги Льюиса Кэрролла Чеширский Кот отсутствовал. Появился он только в 1865 году. В те времена часто использовалось выражение — «улыбается, как чеширский кот». Существуют различные версии происхождения этой поговорки. Вот две из них.
 В графстве Чешир, где родился Кэрролл, некий до сих пор неизвестный маляр рисовал улыбающихся котов над дверьми таверн. Исторически это были скалящиеся львы (или леопарды), но в Чешире мало кто видел львов.
 Во втором объяснении («Notes and Queries», № 55, Nov. 16, 1850), говорится о том, что некогда вид улыбающихся котов придавали знаменитым чеширским сырам, история которых насчитывает уже более девяти веков.

В «Книге вымышленных существ», в разделе «Чеширский кот и коты из Килькеннии» (The Cheshire Cat and the Killkenny Cats), Борхес пишет:

В английском языке есть выражение «grin like a Cheshire cat» (сардонически усмехаться, как чеширский кот). Предлагаются разные объяснения. Одно состоит в том, что в Чешире продавали сыры, похожие на голову улыбающегося кота. Второе — что над высоким званием небольшого графства Чешир «смеялись даже коты». Ещё одно — что во времена царствования Ричарда III в Чешире жил лесничий Катерлинг, который, когда ловил браконьеров, злобно ухмылялся.

В повести «Алиса в стране Чудес», опубликованной в 1865 году, Льюис Кэрролл наделяет Чеширского кота способностью постепенно исчезать, пока от него не остаётся только одна улыбка — без рта и без зубов.

А вот способность исчезать Чеширский кот из страны чудес перенял у призрака Конглтонского кота. При жизни этот кот был любимцем смотрительницы аббатства, но в один прекрасный день он не вернулся домой после очередной прогулки… Несколько дней спустя женщина услышала царапанье в дверь, — на пороге сидел её любимый кот, впрочем, через мгновение он исчез, как будто бы испарился в воздухе. Призрак белого кота видели сотни людей на протяжении многих лет. Он являлся каждый вечер: его видели и смотрительница, и её друзья, и посетители чеширского аббатства. Кэрролл, видимо, был вдохновлён этой историей и использовал образ Конглтонского кота-призрака, придумывая своего улыбчивого Чеширского кота.

Когда молодой Доджсон приехал в Оксфорд, там как раз шла дискуссия о происхождении этой поговорки. Доджсон — уроженец Чешира — не мог не заинтересоваться ею.

Также есть версия о том, что при создании образа Кота Кэрролл вдохновился резными деревянными орнаментами в церкви в деревушке Крофт на северо-востоке Англии, где его отец служил пастором, а также о том, что в одном из городов графства Чешир бытовала легенда о появляющемся и исчезающем призраке кота.

Чеширский Кот в культуре 

Кот появляется в других работах, основанных на «Алисе в стране чудес»:
 Чеширский Кот появляется в Диснеевских книгах и мультфильме «Алиса в стране чудес». Кот также появляется в серии игр Kingdom Hearts в мире Wonderland, основанном на диснеевском мультфильме.
 В компьютерной игре American McGee's Alice Чеширский Кот тощ, как скелет, и покрыт татуировками. В игре он является компаньоном и гидом Алисы. В игре-сиквеле он также присутствует, но там у него более тёмная шерсть.
 В книге Джеффа Нуна «Автоматическая Алиса» объясняется способность Кота появляться и исчезать.
 В рассказе Анджея Сапковского «Золотой полдень» события книги Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес» излагаются от лица самого Чеширского кота, который по сюжету является повелителем всех кошек.
 Существует популярная интеллектуальная игра «Чеширский Кот», напоминающая «Что? Где? Когда?» или «Брейн-ринг», в которой две команды отвечают на вопросы — и после каждого правильного ответа команда отсаживает из-за стола одного игрока (название игре дано благодаря сходству с Чеширским Котом, который исчезал по частям). Побеждает та команда, которой первой удалось «исчезнуть» полностью.
 В романах Джаспера Ффорде Чеширский Кот выступает в роли библиотекаря Великой Библиотеки Книгомирья, и из-за административной реформы в Англии называет себя «Единственным и Полномочным Представителем Уоррингтонских Котов».
 В трилогии Фрэнка Беддора «Войны Зазеркалья» Кот — отрицательный персонаж. Он является самым жестоким убийцей Королевы Редд и способен превращаться из котоподобного жуткого гуманоида в чёрного котёнка. Из всех положительных персонажей с ним способен сражаться на равных только Шляпник Мэддиган. Имеет 9 жизней, но к концу первой книги теряет 8 из них.
 Образ Чеширского Кота (как и других персонажей «Алисы») иногда мелькает в сюжетной линии японских аниме и манги, например, Pandora Hearts.
 Чеширский кот также присутствует в фильме Тима Бёртона «Алиса в стране чудес», где он изображён как симпатичный кот больших размеров с синими полосками на шерсти. В фильме он умеет менять обличья и принимает облик Безумного Шляпника (его можно узнать по глазам), чтобы спасти его в обмен на его шляпу. В игре по фильму он — игровой персонаж, способный исчезать и появляться, а также раскрывать скрытое (и наоборот). Безумный Шляпник затаил на Кота старую обиду (в разгар нападения дракона Бармаглота, Чеширский Кот, вместо помощи в бегстве клану Цилиндров, собрал все пожитки своей медицинской лаборатории и исчез в воздухе).
 Прапорщик Шрёдингер из аниме Хеллсинг по описанию в манге также обладает свойствами Чеширского кота, практически постоянно ухмыляясь и обладая способностью пребывать «повсюду и нигде». Этот персонаж представлен в виде ребёнка с ушами и хвостом — мальчика-кота. Шрёдингер является своеобразной смесью понятия «Чеширский кот» (умеет исчезать) и «Кот Шрёдингера» (пребывает в двух состояниях одновременно).
 Чеширский кот также появляется в серии японских игр QuinRose Heart no Kuni no Alice
 В аниме и манге Pandora Hearts, Чеширский кот — одна из сильнейших цепей Бездны, которой не требуется контрактор.
 В ОВА серии аниме Black Butler «Сиэль в Стране Чудес», синигами Грелль Сатклифф предстаёт в образе Чеширского кота.
 Чеширский кот также встречается в саге Роджера Желязны «Хроники Амбера», где среди множества миров, существует в том числе мир Страны чудес со всеми его обитателями. Чеширский кот предстаёт как эксперт в области магических знаний.
 В аудиопостановке от Big Finish Productions «Загреус» Восьмой Доктор, блуждая по своему кораблю ТАРДИС, нашёл комнату, внутри которой находился лес, в котором жил Чеширский Кот. Кот запер Доктора в свинцовом ящике, но в итоге выпустил, после чего они некоторое время беседовали.
 Так называемая «улыбка Чеширского Кота» — один из объектов в игре SCP-087-B, ставший одним из интернет-мемов.
 В аниме Lain Serial Experiments в виртуальном мире с главной героиней общается персонаж, изображённый в виде одной лишь улыбки. В связи с этим, она сравнивает его с Чеширским котом.
 В комиксах компании Zenescope, Чеширский Кот является отрицательным персонажем. Один из обитателей Страны Чудес. Огромный кот с когтями похожими на бритвы. Обладает наклонностями маньяка. Склонен к садизму.
 Дебютный альбом американской поп-панк группы blink-182, называется «Чеширский кот».
 В трилогии «Прометей» Евгения Гуляковского одним из ведущих второстепенных персонажей является Йоркширский Исчезающий Кот по кличке Шарго. Шарго может говорить, исчезать, проходить сковозь стены и обладает магическими способностями. Прототипом Йоркширского Кота послужил Чеширский Кот, на что автор прямо указывает в тексте книг.
 Чеширский кот встречается в сериале ABC «Однажды в стране чудес». Там он показан огромным чёрным котом с синеватым оттенком, является нейтральным персонажем.

См. также 
 Квантовый Чеширский кот
 Список вымышленных кошек

Примечания

Ссылки 
 Чеширский кот — The Cheshire Cat 
 Алиса и Чеширский кот (рисунок Джона Тенниела)
 Чеширский кот (из фильма Тима Бёртона 2010 года)

Персонажи Алисы в Стране чудес
Вымышленные кошки
Вымышленные говорящие животные
Персонажи Kingdom Hearts
Персонажи со способностью невидимости
Персонажи с телепортацией